Гелана — эфиопское имя, которое при использовании в качестве отчества на Западе иногда ошибочно принимается за фамилию.

 Тешоме Гелана — эфиопский бегун на длинные дистанции. (IAAF )
 Тики Гелана — эфиопская бегунья на длинные дистанции, олимпийская чемпионка.
 Этханат Гелана — эфиопский бегун на длинные дистанции.